Бестамак може да се отнася за:

Казахстан 
 Бестамак, село в Алгински район, Актобенска област
 Бестамак, село в Уилски район, Актобенска област
 Бестамак, село в Нурински район, Карагандинска област
 Бестамак, село в Шетски район, Карагандинска област